Marzan steht für:
 Marzan, eine französische Gemeinde im Département Morbihan

Marzan ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Marzan (* 1967), argentinischer Tangopianist
 José Marzán, US-amerikanischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Marzahn